«Премьера» () — американский драматический фильм режиссёра Джона Кассаветиса, снятый в 1977 году по его собственному сценарию. Главной темой фильма является кризис среднего возраста, начатая ещё в предыдущем его фильме «Мужья». Главные роли исполнили Джина Роулендс, Джон Кассаветис и Бен Газзара. Актёрская игра Джины Роулендс была отмечена несколькими наградами и номинациями. Мировая премьера фильма состоялась 22 декабря 1977 года. В России на DVD вышел 25 июня 2009 года, распространялся компанией «Настроение Video».

Сюжет 
Бродвейская актриса Миртл Гордон жила обычной размеренной жизнью. Однако, невольно став свидетельницей гибели своей юной поклонницы, привычный ей ход вещей резко меняется: она впадает в депрессию. Её психологическое состояние мешает репетициям, что ставит под угрозу и саму премьеру.

В ролях

О фильме 
По словам режиссёра, он хотел снять фильм о .

Несмотря на то, что фильм выполнен в чуждом Кассаветису модернистской конструкции — театр на экране, переплетение вымысла и жизни, критики подмечали «убедительное жизнеподобие», с которым он выполнен.

Некоторые споры вызвала иллюзорность девушки-призрака. Например, когда Нэнси, которую никто, кроме Миртл, вроде бы не видит, входит в комнату, к ней обращают взгляды все присутствующие. Когда же Миртл в остервенении избивает Нэнси, та, заливаясь кровью, кричит, что ей больно.
Рецензент Михаил Трофименков объясняет это так:

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Позже фильм был показан на Каннском кинофестивале в 1992 году вне конкурсной программы.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм «Премьера» на сайте seance.ru
 Рецензия Роджера Эберта 
  
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Джона Кассаветиса
Фильмы о театре
Фильмы о депрессии
Фильмы США 1977 года
Независимые фильмы США